Resultaten från tävlingen i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1936.

 Efter silvermedaljen antog Sveriges Sven Eriksson efternamnet "Selånger" efter hans hemort, då många svenskar redan hade Eriksson som efternamn.

Medaljörer

Resultat

Herrar 

Tävlingen hölls i "Große Olympiaschanze" med en K-punkt på 80 meter.

Deltagare 
Totalt deltog 48 hoppare från 14 länder:

Referenser

Externa länkar 

Internationella olympiska kommitténs resultatdatabas
Official Olympic Report
  
1936 Ski Jumping results

Backhoppning i Tyskland
Backhoppningssäsongen 1935/1936
1936
Sporter vid olympiska vinterspelen 1936